Simiane kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Simiane-Collongue, departementet Bouches-du-Rhône i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Simiane-la-Rotonde, departementet Alpes-de-Haute-Provence i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,